Алекса́ндр Фёдорович Ле́бедев:
 Лебедев, Александр Фёдорович (1919—1986) — Герой Советского Союза.
 Лебедев, Александр Фёдорович (1882—1936) — советский почвовед-гидрогеолог.